Frederick County är namnet på flera countyn i USA.

 Frederick County, Maryland
 Frederick County, Virginia